Međuopćinska liga Split - Makarska  u sezoni 1979./80. predstavlja ligu 5. ranga nogometnog prvenstva Jugoslavije.  
Sudjelovalo je 13 klubova, a ligu je osvojio Mračaj iz Runovića.

Ljestvica

Rezultatska križaljka 
podebljan rezltat - igrano u prvom dijelu lige (1. – 13. kolo), odnosno prva utakmica između klubova 
rezultat normalne debljine - igrano u drugom dijelu lige (14. – 26. kolo), odnosno druga utakmica između klubova   
 prekrižen rezultat  - poništena ili brisana utakmica  
p - prekinuta utakmica

 Izvori:

Unutarnje poveznice 
 Dalmatinska liga 1979./80.
 Međuopćinska liga Dubrovnik-Korčula-Lastovo-Metković 1979./80. 
 Međuopćinska liga Zadar-Šibenik 1979./80.
 Prvenstvo Nogometnog saveza općine Split 1979./80.

Vanjske poveznice

Izvori 
 
 Gizdić Jurica: 90 godina Splitsko-dalmatinskog nogometnog saveza, Split, 2010.,  (str. 86) 
 Gizdić Jurica: 80 godina kliškog Uskoka, Klis, 2010.,  (str. 80-82) 
 Gizdić Jurica: HNK Trogir : 95 godina nogometa u Trogiru, Trogir, 2007.,  (str. 128-130) 
 Gizdić Jurica: NK Dugopolje 1952. – 2002. : 50 godina nogometa u Dugopolju, Dugopolje, 2002.,  (str. 61-63) 
 Gizdić Jurica: NK Mračaj : veliki klub iz malog mista, Runovići, 2009.,  
 Gizdić Jurica: NK Omladinac : 100 godina baluna u Vranjicu, Vranjic, 2014.,  
 Gizdić Jurica: NK Orkan : 90 godina nogometa u Dugom Ratu, Dugi Rat, 2008.,  (str. 119-121) 
 Gizdić Jurica: Od Kolektivca do Postira sardi : 1948. – 2008., Postira, 2008.,  
 Gizdić Jurica: Stobrečki Primorac, Stobreč, 2003.,  (str. 79-81) 
 Gizdić Jurica: Urania : baškovoška zvijezda vodilja : 1922. – 2002. Baška Voda, 2002.,  (str. 77-79) 
 Vujina Bogdan, Tomić Mate: Prvih 90 naših godina ..., Kaštela, 2002.,  (Val - Kaštel Stari; str. 113-114) 
 Gizdić Jurica: 50 godina Jadrana iz Tučepi, Tučepi, 2017.,  (str 62-65)  
  

1979-80
1979-80
MOL Split